Concilio di Parigi (361);
 Concilio di Parigi (553);
 Concilio di Parigi (557);
 Concilio di Parigi (573);
 Concilio di Parigi (614);
 Concilio di Parigi (829);
 Concilio di Parigi (1212);
 Concilio di Parigi (1429);
 Concilio di Parigi (1528);
 Concilio di Parigi(1811).